Palaeoloxodon melitensis, ou Elephas melitensis, est une espèce éteinte d'éléphant nain du Pléistocène, décrite par Hugh Falconer en 1868.

Description 
Des fossiles attribués à cette espèce ont été trouvés sur l'île de Malte. Cette espèce, très proche de Elephas falconeri mais endémique de Malte, était beaucoup plus petite que les espèces continentales. Certains fossiles montrent que l'animal adulte n'atteignait pas .

Phylogénie 

Son ancêtre probable était Palaeoloxodon antiquus, un éléphant de forêt qui atteignait  au garrot et qui vivait en milieu boisé dans toute l'Europe et une partie de l'Asie.

Durant les périodes glaciaires, le niveau des mers était plus bas qu'aujourd'hui et les iles étaient séparées par des distances plus réduites, voire réunies par des isthmes. Les éléphants ont donc pu cheminer jusqu'aux futures iles. Ils sont aussi de bons nageurs et ont pu nager d'ile en l'ile sur de petites distances. La fin de la dernière période glaciaire et la fonte des glaces firent remonter le niveau de la mer, empêchant les animaux de continuer à circuler. Chez les espèces de grande taille à l'origine, l'isolement géographique en l'absence de prédateur induit un phénomène évolutif appelé « nanisme insulaire ». Les éléphants des îles méditerranéennes ont donc évolué vers une espèce de taille plus petite.

Notes et références

Article connexe 
 Elephas falconeri

Éléphantidé préhistorique
Proboscidien du Pléistocène
Faune de Malte disparue